Omichius ist der Familienname folgender Personen:

 Franciscus Omichius (um 1530–1591), deutscher Pädagoge, Rektor und Schriftsteller
 Gerd Omichius (um 1500–1562), evangelischer Theologe und Reformator, siehe Gerd Omeken